Partir peut faire référence à :

Cinéma 
 Partir, film français de Maurice Tourneur sorti en 1931 ;
 Partir, film français de Catherine Corsini sorti en 2009.

Littérature 
 Partir…, roman de Roland Dorgelès paru en 1926 ;
Partir ?,  documentaire de Mary-Noël Niba.

Musique 
 Partir, chanson de Julien Clerc.

Références